

Geografia 
 Spagna
 San Martín de Trevejo – comune nella comunità autonoma dell'Estremadura
 Vulcano Trevejo – vulcano a Tenerife noto per l'eruzione del 1706

Persone 
 Ivan Trevejo – schermidore cubano naturalizzato francese
 Malu Trevejo – ballerina e cantautrice cubana